Osoby o nazwisku Klimanek:
 Józef Klimanek – polski dyrygent
 Peter Klimanek – niemiecki fizyk